Luka Koper je lahko:

 Luka Koper, tovorno pristanišče v Kopru
 Luka Koper, izmišljeni slovenski novinar, ki ga igra Jonas Žnidaršič
Železniška postaja Koper Luka
 Nogometni klub Koper